Erövraren kan syfta på:

 Erövraren (film) –  en amerikansk långfilm från 1956, originaltitel The Conqueror
 Erövraren (TV-serie) – norsk TV-serie från 2012, originaltitel Eroberen
 Erövraren (roman) – norsk roman från 1996, originaltitel Erobreren
 Erövraren (Conqueror series) – en romanserie om Djingis khans liv av Conn Iggulden